Virtue — многозначный термин.

  (2011) — альбом британской певицы Emmy the Great.
 Virtue (2018) — альбом американской рок-группы The Voidz.
  (2021) — роман британской писательницы Гермионы Хоби.